Жиль ( или Gilles) — французские имя (лат. Эгидий, англ. Джильс, или Джайлз), фамилия и топоним.

  — ярморочный персонаж и типаж комедийного театра, особо популярный во время карнавала. См. также Пьеро.

Имя 
 Святой Эгидий (Жиль) (650—710) — католический святой, отшельник, живший в Провансе и Септимании. 
 Жиль де Ре (1405—1440) — французский барон, полководец Столетней войны.
 Жиль де Руа (1415—1478) — фламандский хронист и богослов.
 Жиль де Губервилль (1521—1578) — французский дворянин-мемуарист, автор «Дневника».
 Жиль Блас (XVIII в.) — герой одноимённого плутовского романа французского писателя Алена Рене Лесажа.

Фамилия 
 Жиль, Николь (ок. 1425—1503) — французский хронист и историк.
 Жиль, Пьер (1490—1555) — французский натуралист, антикварий и топограф.
 Жилль, Флориан Антонович (1801—1865) — российский государственный деятель, искусствовед и путешественник.
 Жилль, Шарль (1820—1856) — французский шансонье и поэт.
 Жиль, Филипп Эмиль Франсуа (1831—1901) — французский публицист и драматург.
 Жилль, Андре (1840—1885) — французский художник, карикатурист и шансонье. 
 Жиль, Жан-Франсуа (род. 1946) — бельгийский хоккеист на траве.
 Жиль, Николя (род. 1972) — канадский дзюдоист.
 Жиль, Гийом (род. 1976) — французский гандболист.
 Жиль, Бертран (род. 1978) — французский гандболист.

Псевдоним 
 Пьер и Жиль — французский дуэт фотохудожников Пьера Коммуа и Жиля Бланшара.